Csehország
 Hrušky, település a Břeclavi járásban
 Hrušky, település a Vyškovi járásban